Sutherland este numele unei zone din Highland, Scoția. Imigranții scoțieni au purtat și răspândit numele în mai multe locuri pe glob. 

 Sutherland, New South Wales, Australia — the suburb of Sydney
 Sutherland Shire — the local government area of Sydney
 Sutherland, Saskatchewan, Canada — the former town which was annexed by Saskatoon in 1956
 Saskatoon Sutherland, Canada — electoral district
 Sutherland, Northern Cape, South Africa — hosts the country's astronomical observatory hub
 Sutherland, Iowa, United States
 Sutherland, Nebraska, United States

Sutherland may also refer to people with the title or surname, which originates from the Scottish Clan Sutherland:

 Earl of Sutherland, in the Peerage of Scotland
 Duke of Sutherland, in the Peerage of the United Kingdom
 Alexander Sutherland
 Anne Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland
 Beth Sutherland
 Bert Sutherland — researcher
 Catherine Sutherland
 Cromartie Sutherland-Leveson-Gower, 4th Duke of Sutherland
 Dani Sutherland, fictional character in the Australian soap opera Home and Away
 Daniel Sutherland
 Darryl Sutherland — Canadian politician
 David Sutherland
 David C. Sutherland III — U.S. artist
 Donald Sutherland — Canadian actor, Father of Kiefer
 Doug Sutherland — U.S. politician
 Earl Wilbur Sutherland Jr. — U.S. physiologist & Nobel laureate
 Edwin Sutherland — U.S. sociologist
 Efua Sutherland — Ghanaian playwright
 Eileen Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland
 Elizabeth Sutherland — Scottish Countess of Sutherland, current Chieftain of the Sutherland Clan
 Euan Sutherland
 George Sutherland — U.S. Supreme Court jurist and politician
 George Sutherland (author)
 George B. Sutherland
 George Sutherland-Leveson-Gower, 2nd Duke of Sutherland
 George Sutherland-Leveson-Gower, 3rd Duke of Sutherland
 George Sutherland-Leveson-Gower, 5th Duke of Sutherland
 Gordon Sutherland
 Graham Sutherland — English artist
 Hal Sutherland
 Harriet Sutherland-Leveson-Gower, Duchess of Sutherland
 Howard Sutherland
 Ian Sutherland
 Ivan Sutherland — researcher
 Jabez G. Sutherland (1825-1902), U.S. Representative from Michigan
 James Sutherland, fictional character
 James Sutherland (Canadian politician)
 Capt. James T. Sutherland
 Jeff Sutherland
 Joan Sutherland — Australian opera singer
 Jock Sutherland
 John Sutherland
 Kev F. Sutherland
 Kiefer Sutherland — Canadian actor, son of Donald
 Kimble Sutherland — Canadian politician
 Kirk Sutherland
 Kristine Sutherland — U.S. actress
 Larry Sutherland — former New Zealand politician
 Luke Sutherland — novelist and musician
 Lynette Sutherland — Canadian researcher and physician
 Margaret Sutherland — 20th century Australian composer
 Maria Sutherland — Coronation Street fictional character
 Matthew R. Sutherland
 Max Sutherland
 Peter Sutherland — Irish politician
 Ranald Ian Sutherland
 Rhys Sutherland
 Robert Franklin Sutherland
 Roderick Dhu Sutherland
 Stewart Sutherland, Baron Sutherland of Houndwood
 Sudz Sutherland
 Sylvia Sutherland
 Thomas Sutherland
 Thomas Sutherland (banker)
 Thomas W. Sutherland
 Victor Sutherland
 Walter Sutherland
 William Sutherland
 William Sutherland (Canadian politician)
 William Sutherland (physicist)

Sutherlands is also the name of a chain of home-improvement warehouse stores in the southern and southwestern regions of the United States.

Vezi și 

 HMS Sutherland - Royal Navy ship
 Countess of Sutherland
 Pittsford Sutherland High School

Nume proprii
Nume de familie